Ljubić je lahko:

 Kraji
 Ljubić, Knić (Srbija)
 Ljubić, Čačak (Srbija)

 Osebe
 Ljubić (priimek)
glej tudi Ljubič (priimek)